Pogranitschny ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Russland:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje, siehe Pogranitschny (Primorje)
 einer Siedlung und gleichnamigen Landgemeinde der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Hermsdorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen), siehe Pogranitschny (Kaliningrad, Bagrationowsk)
 einer Siedlung im Rajon Krasnosnamensk der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Schillehnen, Kreis (Tilsit-)Ragnit, 1938–1946 Waldheide, Ostpreußen), siehe Pogranitschny (Kaliningrad, Krasnosnamensk)
 einer nicht mehr existenten Siedlung im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Rogalwalde), Kreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen 
 einer Siedlung in der Oblast Kirow, siehe Pogranitschny (Kirow)
 einer Siedlung in der Oblast Saratow, siehe Pogranitschny (Saratow)
 einer Siedlung in der Region Transbaikalien, siehe Pogranitschny (Transbaikalien)
 eines Rajons in der Region Primorje, siehe Rajon Pogranitschny

 eines Vulkans auf der Halbinsel Kamtschatka, siehe Pogranitschny (Vulkan)